Квитирането е отбелязване на факта на плащане на менителничен ефект, след което получилият сумата се подписва. Кватирането е доказателство за приемането и плащането на менителница, запис на заповед и други.

Търговско право